Drilling steht für:

 Drilling (Jagdwaffe), Kipplaufwaffe mit drei Gewehrläufen
 Drilling (Kartoffel), Kleinsortierung oder Feldware, Kartoffeln einer bestimmten Größensortierung
 Drilling (Einheit), altes deutsches Flüssigkeitsmaß
 Drilling, Mehrlingsgeburt dreier Babies, siehe Mehrlinge
 Drilling, drei Karten gleichen Werts beim Pokerspiel, siehe Hand (Poker) #Drilling
 Drilling, Baumgabelung aus drei Trieben, siehe Zwiesel (Botanik)

Siehe auch:

 Dreiling (Begriffsklärung)
 Trilling (Begriffsklärung)